1÷x=1 (Undivided) — первый специальный альбом южнокорейского проектного бой-бенда Wanna One. Альбом был выпущен 4 июня 2018 года лэйблом Swing Entertainment и Stone Music Entertainment.

Предпосылки и релиз 
В апреле Wanna One объявили, что участники разделятся на несколько подразделений и будут сотрудничать с различными исполнителями, такими как Dynamic Duo, Зико, Nell и Heize для их предстоящего альбома. 7 мая Wanna One объявили название нового альбома, 1÷x=1 (Undivided). Он содержит песни, созданные во время их единичных проектов, которые были показаны на реалити-шоу группы Wanna One Go: X-con. 4 июня альбом был выпущен вместе с музыкальным видео ведущего сингла «Light».

Промоушен 
Wanna One провели живое исполнение "Light› и песни юнита во время их концерта в Сеуле 1 июня, который транслировался в прямом эфире на Mnet, учётной записи YouTube канала и учётной записи Facebook группы, через реалити-шоу группы, Wanna One Go: X-con 4 июня. Они также продвигались на музыкальных шоу в течение двух недель.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Годовой чарт

Сертификация

Награды и номинации

Примечания